Barrio Cuarto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Cuarto, delstaten Mexiko, Morelos, 
 Barrio Cuarto, Veracruz, Mixtla de Altamirano,